La parella formada per Iekaterina Makàrova i Ielena Vesninà, defensora del títol, no van poder competir degut a la lesió de Vesnina, però Makarova hi va participar amb Vera Zvonariova.

La parella txeca formada per Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková van guanyar el segon Grand Slam consecutiu. Feia 15 anys que una parella no aconseguia el doblet Roland Garros-Wimbledon, des de Kim Clijsters i Ai Sugiyama (2003). A més, la parella ja havia guanyat aquest títol en categoria júnior (2013).

Un total de quatre tennistes es disputaven el número 1 del rànquing de dobles, que estava en possessió de Makàrova i Vesninà, degut a la baixa per lesió de Vesninà, Makàrova seria número 1 en solitari si guanyava novament el títol. Les altres contendents eren Tímea Babos, Andrea Sestini Hlaváčková i Latisha Chan. Finalment Babos va aconseguir el número 1 per primer cop en la seva carrera després de la combinació de resultats.

La parella formada per Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová buscava completar el Grand Slam en la carrera, ja que només els mancava aquest títol. Tanmateix, aquest era el primer torneig que disputaven juntes des de la greu lesió de Mattek-Sands a mitjans de 2017.

Caps de sèrie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarts de final)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campiones)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (3a ronda)
  Latisha Chan /  Peng Shuai (2a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (semifinals)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (2a ronda)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (3a ronda)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (3a ronda)

  Ashleigh Barty /  CoCo Vandeweghe (renúncia)
  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (2a ronda)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (final)
  Kirsten Flipkens /  Monica Niculescu (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Hsieh Su-wei (3a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (quarts de final)
  Nadiia Kichenok /  Alla Kudryavtseva (1a ronda)
  Vania King /  Katarina Srebotnik (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2018
Competicions tennístiques del 2018